Eric Davis – amerykański baseballista
 Eric Davis – amerykański futbolista
 Eric Davis – australijski rugbysta
 Eric Davis – panamski piłkarz